Mykyrä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mykyrä (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Mykyrä (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar